Смрдан може бити:

 Смрдан (Прокупље), насељено место у општини Прокупље, 
 Смрдан (Лесковац), насељено место у града Лесковца,